Mälarhöjden – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Mälarhöjden – stazione della metropolitana di Stoccolma